Esistono più comuni francesi con questo nome

Bourgneuf – Charente Marittima
Bourgneuf – Savoia